|-
|(121251)||1999 RO71|| align=right|15,0|| align=right|3,042|| align=right|0,089|| align=right|3,12|| align=right|5,304||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121252)||1999 RS71|| align=right|15,3|| align=right|3,089|| align=right|0,228|| align=right|15,94|| align=right|5,429||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121253)||1999 RW71|| align=right|14,5|| align=right|3,173|| align=right|0,227|| align=right|18,86|| align=right|5,650||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121254)||1999 RK76|| align=right|15,5|| align=right|2,559|| align=right|0,147|| align=right|5,32|| align=right|4,092||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121255)||1999 RM83|| align=right|14,8|| align=right|3,130|| align=right|0,107|| align=right|10,10|| align=right|5,536||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121256)||1999 RL85|| align=right|15,9|| align=right|2,611|| align=right|0,182|| align=right|4,86|| align=right|4,218||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121257)||1999 RQ91|| align=right|14,7|| align=right|2,726|| align=right|0,134|| align=right|12,70|| align=right|4,500||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121258)||1999 RL94|| align=right|14,2|| align=right|2,994|| align=right|0,076|| align=right|10,18|| align=right|5,181||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121259)||1999 RC95|| align=right|15,3|| align=right|2,679|| align=right|0,138|| align=right|8,35|| align=right|4,385||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121260)||1999 RR96|| align=right|16,2|| align=right|2,530|| align=right|0,221|| align=right|5,02|| align=right|4,023||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121261)||1999 RY97|| align=right|15,5|| align=right|2,801|| align=right|0,113|| align=right|4,18|| align=right|4,687||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121262)||1999 RE98|| align=right|14,3|| align=right|3,012|| align=right|0,114|| align=right|10,80|| align=right|5,228||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121263)||1999 RO98|| align=right|15,0|| align=right|3,021|| align=right|0,153|| align=right|5,32|| align=right|5,251||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121264)||1999 RP105|| align=right|15,6|| align=right|2,579|| align=right|0,193|| align=right|13,84|| align=right|4,140||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121265)||1999 RT106|| align=right|14,8|| align=right|3,117|| align=right|0,287|| align=right|18,00|| align=right|5,503||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121266)||1999 RU106|| align=right|15,1|| align=right|2,637|| align=right|0,190|| align=right|13,86|| align=right|4,282||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121267)||1999 RX106|| align=right|15,3|| align=right|3,066|| align=right|0,083|| align=right|1,94|| align=right|5,367||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121268)||1999 RD108|| align=right|15,5|| align=right|2,500|| align=right|0,201|| align=right|11,35|| align=right|3,951||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121269)||1999 RK108|| align=right|14,5|| align=right|2,786|| align=right|0,126|| align=right|8,32|| align=right|4,649||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121270)||1999 RT113|| align=right|15,5|| align=right|2,747|| align=right|0,068|| align=right|4,02|| align=right|4,553||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121271)||1999 RD114|| align=right|15,1|| align=right|2,846|| align=right|0,178|| align=right|6,62|| align=right|4,802||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121272)||1999 RB115|| align=right|15,4|| align=right|2,781|| align=right|0,077|| align=right|4,74|| align=right|4,636||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121273)||1999 RN118|| align=right|15,7|| align=right|2,535|| align=right|0,167|| align=right|4,05|| align=right|4,036||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121274)||1999 RM124|| align=right|14,7|| align=right|2,643|| align=right|0,098|| align=right|13,36|| align=right|4,297||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121275)||1999 RC126|| align=right|14,7|| align=right|2,797|| align=right|0,236|| align=right|7,28|| align=right|4,678||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121276)||1999 RJ136|| align=right|15,0|| align=right|2,684|| align=right|0,207|| align=right|13,96|| align=right|4,397||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121277)||1999 RX136|| align=right|14,9|| align=right|2,622|| align=right|0,105|| align=right|14,43|| align=right|4,244||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121278)||1999 RH142|| align=right|15,4|| align=right|2,761|| align=right|0,082|| align=right|12,32|| align=right|4,586||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121279)||1999 RQ143|| align=right|16,1|| align=right|2,647|| align=right|0,111|| align=right|11,33|| align=right|4,306||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121280)||1999 RY143|| align=right|15,5|| align=right|2,783|| align=right|0,112|| align=right|2,68|| align=right|4,642||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121281)||1999 RW148|| align=right|15,0|| align=right|2,843|| align=right|0,169|| align=right|4,83|| align=right|4,794||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121282)||1999 RC153|| align=right|14,7|| align=right|3,048|| align=right|0,206|| align=right|9,50|| align=right|5,321||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121283)||1999 RE153|| align=right|15,2|| align=right|3,081|| align=right|0,181|| align=right|9,97|| align=right|5,407||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121284)||1999 RQ157|| align=right|14,9|| align=right|2,735|| align=right|0,235|| align=right|13,37|| align=right|4,522||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121285)||1999 RB161|| align=right|15,4|| align=right|3,079|| align=right|0,220|| align=right|1,88|| align=right|5,403||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121286)||1999 RG161|| align=right|15,1|| align=right|2,535|| align=right|0,161|| align=right|3,36|| align=right|4,036||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121287)||1999 RU164|| align=right|15,2|| align=right|2,861|| align=right|0,170|| align=right|4,42|| align=right|4,838||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121288)||1999 RT171|| align=right|16,0|| align=right|2,595|| align=right|0,174|| align=right|13,65|| align=right|4,179||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121289)||1999 RS174|| align=right|15,3|| align=right|3,104|| align=right|0,271|| align=right|2,09|| align=right|5,469||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121290)||1999 RK176|| align=right|15,4|| align=right|2,899|| align=right|0,186|| align=right|3,09|| align=right|4,935||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121291)||1999 RN176|| align=right|15,1|| align=right|3,084|| align=right|0,170|| align=right|3,83|| align=right|5,416||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121292)||1999 RR180|| align=right|15,8|| align=right|2,557|| align=right|0,206|| align=right|4,50|| align=right|4,088||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121293)||1999 RL182|| align=right|15,2|| align=right|2,759|| align=right|0,205|| align=right|13,53|| align=right|4,582||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121294)||1999 RW182|| align=right|15,9|| align=right|2,582|| align=right|0,188|| align=right|1,65|| align=right|4,148||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121295)||1999 RW185|| align=right|16,1|| align=right|2,546|| align=right|0,129|| align=right|4,99|| align=right|4,062||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121296)||1999 RH193|| align=right|15,2|| align=right|2,895|| align=right|0,119|| align=right|2,76|| align=right|4,926||MBA||13. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121297)||1999 RU195|| align=right|14,3|| align=right|3,092|| align=right|0,084|| align=right|21,98|| align=right|5,436||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121298)||1999 RK198|| align=right|14,8|| align=right|3,079|| align=right|0,280|| align=right|8,67|| align=right|5,403||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121299)||1999 RL202|| align=right|14,7|| align=right|3,067|| align=right|0,186|| align=right|8,72|| align=right|5,371||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121300)||1999 RM202|| align=right|14,9|| align=right|2,770|| align=right|0,088|| align=right|11,59|| align=right|4,609||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121301)||1999 RT202|| align=right|14,7|| align=right|3,092|| align=right|0,070|| align=right|8,43|| align=right|5,437||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121302)||1999 RN203|| align=right|14,4|| align=right|2,604|| align=right|0,140|| align=right|26,85|| align=right|4,202||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121303)||1999 RB205|| align=right|15,1|| align=right|2,734|| align=right|0,195|| align=right|12,37|| align=right|4,520||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121304)||1999 RA206|| align=right|15,1|| align=right|2,733|| align=right|0,216|| align=right|7,43|| align=right|4,517||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121305)||1999 RH206|| align=right|14,5|| align=right|3,098|| align=right|0,149|| align=right|9,60|| align=right|5,453||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121306)||1999 RQ207|| align=right|15,2|| align=right|2,803|| align=right|0,233|| align=right|6,69|| align=right|4,692||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121307)||1999 RT207|| align=right|14,4|| align=right|2,990|| align=right|0,035|| align=right|8,73|| align=right|5,169||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121308)||1999 RD208|| align=right|14,4|| align=right|3,164|| align=right|0,238|| align=right|11,15|| align=right|5,626||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121309)||1999 RG209|| align=right|15,6|| align=right|3,157|| align=right|0,237|| align=right|7,59|| align=right|5,609||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121310)||1999 RJ209|| align=right|14,8|| align=right|3,181|| align=right|0,181|| align=right|10,38|| align=right|5,672||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121311)||1999 RR209|| align=right|15,2|| align=right|3,062|| align=right|0,152|| align=right|9,15|| align=right|5,358||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121312)||1999 RS209|| align=right|15,1|| align=right|3,068|| align=right|0,122|| align=right|8,80|| align=right|5,372||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121313)||1999 RF214|| align=right|16,9|| align=right|2,646|| align=right|0,084|| align=right|1,07|| align=right|4,303||MBA||8. září 1999||Uccle||T. Pauwels
|-
|(121314)||1999 RW217|| align=right|15,5|| align=right|2,586|| align=right|0,211|| align=right|3,86|| align=right|4,157||MBA||4. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(121315)||1999 RB218|| align=right|15,7|| align=right|2,696|| align=right|0,207|| align=right|2,93|| align=right|4,427||MBA||4. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(121316)||1999 RC219|| align=right|15,5|| align=right|2,709|| align=right|0,144|| align=right|5,89|| align=right|4,458||MBA||5. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(121317)||1999 RE225|| align=right|14,9|| align=right|2,976|| align=right|0,228|| align=right|4,52|| align=right|5,134||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121318)||1999 RY242|| align=right|15,4|| align=right|2,539|| align=right|0,236|| align=right|8,24|| align=right|4,045||MBA||4. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(121319)||1999 RN247|| align=right|16,1|| align=right|2,787|| align=right|0,233|| align=right|10,37|| align=right|4,651||MBA||5. září 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121320)||1999 RR249|| align=right|15,6|| align=right|3,058|| align=right|0,164|| align=right|2,82|| align=right|5,346||MBA||6. září 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121321)||1999 SH|| align=right|15,5|| align=right|2,690|| align=right|0,284|| align=right|4,32|| align=right|4,411||MBA||16. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(121322)||1999 SQ1|| align=right|16,4|| align=right|2,625|| align=right|0,229|| align=right|2,52|| align=right|4,253||MBA||19. září 1999||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(121323)||1999 SJ3|| align=right|14,0|| align=right|3,158|| align=right|0,244|| align=right|23,33|| align=right|5,610||MBA||22. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121324)||1999 SQ5|| align=right|16,1|| align=right|1,941|| align=right|0,175|| align=right|23,53|| align=right|2,705||MBA||30. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121325)||1999 SU5|| align=right|15,9|| align=right|1,902|| align=right|0,071|| align=right|21,69|| align=right|2,622||MBA||30. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121326)||1999 SG12|| align=right|14,3|| align=right|3,096|| align=right|0,270|| align=right|21,27|| align=right|5,446||MBA||22. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121327)||1999 SL14|| align=right|15,6|| align=right|3,049|| align=right|0,203|| align=right|1,70|| align=right|5,322||MBA||30. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(121328)||1999 SZ14|| align=right|14,5|| align=right|3,069|| align=right|0,098|| align=right|8,80|| align=right|5,375||MBA||29. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(121329)||1999 SF15|| align=right|15,0|| align=right|3,090|| align=right|0,191|| align=right|12,79|| align=right|5,431||MBA||30. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(121330)||1999 SW16|| align=right|15,4|| align=right|3,081|| align=right|0,229|| align=right|7,04|| align=right|5,408||MBA||29. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(121331)||1999 SN22|| align=right|15,0|| align=right|3,114|| align=right|0,066|| align=right|10,22|| align=right|5,494||MBA||30. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(121332)||1999 SB24|| align=right|14,8|| align=right|3,162|| align=right|0,127|| align=right|4,05|| align=right|5,623||MBA||29. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(121333)||1999 TF3|| align=right|16,1|| align=right|2,841|| align=right|0,065|| align=right|2,35|| align=right|4,787||MBA||4. října 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(121334)||1999 TQ3|| align=right|15,2|| align=right|3,097|| align=right|0,069|| align=right|9,74|| align=right|5,450||MBA||3. října 1999||Stroncone||Stroncone
|-
|(121335)||1999 TO4|| align=right|16,5|| align=right|1,910|| align=right|0,087|| align=right|21,14|| align=right|2,640||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121336)||1999 TF6|| align=right|15,0|| align=right|3,134|| align=right|0,165|| align=right|7,26|| align=right|5,548||MBA||6. října 1999||Modra||L. Kornoš; J. Tóth
|-
|(121337)||1999 TW8|| align=right|15,1|| align=right|2,678|| align=right|0,036|| align=right|11,90|| align=right|4,383||MBA||1. října 1999||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(121338)||1999 TY8|| align=right|15,5|| align=right|3,081|| align=right|0,226|| align=right|3,02|| align=right|5,408||MBA||1. října 1999||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(121339)||1999 TO15|| align=right|15,6|| align=right|2,842|| align=right|0,110|| align=right|1,62|| align=right|4,790||MBA||13. října 1999||Ondřejov||P. Kušnirák; P. Pravec
|-
|(121340)||1999 TO17|| align=right|15,5|| align=right|1,979|| align=right|0,113|| align=right|20,93|| align=right|2,784||MBA||15. října 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(121341)||1999 TB19|| align=right|15,1|| align=right|2,944|| align=right|0,157|| align=right|4,93|| align=right|5,050||MBA||15. října 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(121342)||1999 TV19|| align=right|14,6|| align=right|2,801|| align=right|0,045|| align=right|14,03|| align=right|4,687||MBA||10. října 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(121343)||1999 TH27|| align=right|15,5|| align=right|2,802|| align=right|0,235|| align=right|7,01|| align=right|4,689||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121344)||1999 TB29|| align=right|15,1|| align=right|2,600|| align=right|0,125|| align=right|4,13|| align=right|4,192||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121345)||1999 TA32|| align=right|15,7|| align=right|2,657|| align=right|0,090|| align=right|8,17|| align=right|4,331||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121346)||1999 TB33|| align=right|14,8|| align=right|3,097|| align=right|0,192|| align=right|1,02|| align=right|5,450||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121347)||1999 TL33|| align=right|15,3|| align=right|3,188|| align=right|0,203|| align=right|11,89|| align=right|5,692||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121348)||1999 TP33|| align=right|14,7|| align=right|3,123|| align=right|0,237|| align=right|16,40|| align=right|5,518||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121349)||1999 TM34|| align=right|16,1|| align=right|1,941|| align=right|0,080|| align=right|19,84|| align=right|2,703||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121350)||1999 TU34|| align=right|16,0|| align=right|1,963|| align=right|0,079|| align=right|18,14|| align=right|2,750||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121351)||1999 TL35|| align=right|15,4|| align=right|1,939|| align=right|0,062|| align=right|19,63|| align=right|2,699||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121352)||1999 TG38|| align=right|15,6|| align=right|2,779|| align=right|0,068|| align=right|3,30|| align=right|4,632||MBA||1. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(121353)||1999 TF39|| align=right|14,9|| align=right|3,072|| align=right|0,255|| align=right|9,33|| align=right|5,385||MBA||3. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(121354)||1999 TX47|| align=right|15,1|| align=right|3,105|| align=right|0,140|| align=right|5,46|| align=right|5,470||MBA||4. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121355)||1999 TQ49|| align=right|16,1|| align=right|2,762|| align=right|0,099|| align=right|2,95|| align=right|4,589||MBA||4. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121356)||1999 TE52|| align=right|15,5|| align=right|3,045|| align=right|0,072|| align=right|7,66|| align=right|5,312||MBA||4. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121357)||1999 TA54|| align=right|14,9|| align=right|3,263|| align=right|0,039|| align=right|5,67|| align=right|5,894||MBA||6. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121358)||1999 TR54|| align=right|15,8|| align=right|3,004|| align=right|0,092|| align=right|2,46|| align=right|5,206||MBA||6. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121359)||1999 TG55|| align=right|15,0|| align=right|2,742|| align=right|0,043|| align=right|6,48|| align=right|4,539||MBA||6. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121360)||1999 TP56|| align=right|15,7|| align=right|2,918|| align=right|0,059|| align=right|2,17|| align=right|4,984||MBA||6. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121361)||1999 TJ60|| align=right|15,5|| align=right|2,972|| align=right|0,110|| align=right|0,91|| align=right|5,122||MBA||7. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121362)||1999 TB61|| align=right|15,2|| align=right|3,082|| align=right|0,064|| align=right|3,23|| align=right|5,410||MBA||7. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121363)||1999 TK61|| align=right|16,0|| align=right|2,809|| align=right|0,052|| align=right|3,24|| align=right|4,708||MBA||7. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121364)||1999 TH62|| align=right|14,9|| align=right|3,005|| align=right|0,015|| align=right|9,29|| align=right|5,208||MBA||7. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121365)||1999 TB65|| align=right|16,3|| align=right|2,581|| align=right|0,111|| align=right|2,48|| align=right|4,146||MBA||8. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121366)||1999 TZ65|| align=right|14,6|| align=right|3,113|| align=right|0,183|| align=right|3,56|| align=right|5,492||MBA||8. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121367)||1999 TK67|| align=right|16,0|| align=right|2,891|| align=right|0,029|| align=right|1,56|| align=right|4,915||MBA||8. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121368)||1999 TP69|| align=right|15,2|| align=right|2,917|| align=right|0,050|| align=right|0,91|| align=right|4,980||MBA||9. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121369)||1999 TJ70|| align=right|15,3|| align=right|3,121|| align=right|0,135|| align=right|1,03|| align=right|5,514||MBA||9. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121370)||1999 TK72|| align=right|15,5|| align=right|2,773|| align=right|0,058|| align=right|4,59|| align=right|4,616||MBA||9. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121371)||1999 TE77|| align=right|15,6|| align=right|2,774|| align=right|0,078|| align=right|2,25|| align=right|4,620||MBA||10. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121372)||1999 TD79|| align=right|15,2|| align=right|3,058|| align=right|0,075|| align=right|2,77|| align=right|5,346||MBA||11. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121373)||1999 TB80|| align=right|15,7|| align=right|3,001|| align=right|0,135|| align=right|2,19|| align=right|5,199||MBA||11. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121374)||1999 TG80|| align=right|17,2|| align=right|2,395|| align=right|0,156|| align=right|5,03|| align=right|3,705||MBA||11. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121375)||1999 TK80|| align=right|14,6|| align=right|3,174|| align=right|0,101|| align=right|12,15|| align=right|5,655||MBA||11. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121376)||1999 TX83|| align=right|15,8|| align=right|2,429|| align=right|0,173|| align=right|2,00|| align=right|3,786||MBA||13. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121377)||1999 TF85|| align=right|16,0|| align=right|2,879|| align=right|0,042|| align=right|0,89|| align=right|4,884||MBA||14. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121378)||1999 TO87|| align=right|15,9|| align=right|2,912|| align=right|0,051|| align=right|3,24|| align=right|4,968||MBA||15. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121379)||1999 TV87|| align=right|15,7|| align=right|2,954|| align=right|0,047|| align=right|10,83|| align=right|5,075||MBA||15. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121380)||1999 TJ89|| align=right|15,5|| align=right|2,628|| align=right|0,202|| align=right|1,55|| align=right|4,260||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121381)||1999 TJ94|| align=right|15,7|| align=right|2,859|| align=right|0,218|| align=right|3,52|| align=right|4,834||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121382)||1999 TU97|| align=right|15,8|| align=right|2,486|| align=right|0,123|| align=right|4,47|| align=right|3,920||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121383)||1999 TJ100|| align=right|15,3|| align=right|3,091|| align=right|0,159|| align=right|5,49|| align=right|5,433||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121384)||1999 TM104|| align=right|14,6|| align=right|3,111|| align=right|0,216|| align=right|8,63|| align=right|5,485||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121385)||1999 TC114|| align=right|16,0|| align=right|2,929|| align=right|0,207|| align=right|0,83|| align=right|5,012||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121386)||1999 TP114|| align=right|15,9|| align=right|2,930|| align=right|0,268|| align=right|3,44|| align=right|5,015||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121387)||1999 TE117|| align=right|14,8|| align=right|3,178|| align=right|0,125|| align=right|6,09|| align=right|5,665||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121388)||1999 TJ117|| align=right|15,0|| align=right|2,799|| align=right|0,094|| align=right|2,72|| align=right|4,683||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121389)||1999 TY117|| align=right|14,5|| align=right|3,136|| align=right|0,180|| align=right|6,19|| align=right|5,552||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121390)||1999 TA118|| align=right|15,0|| align=right|2,808|| align=right|0,168|| align=right|9,17|| align=right|4,704||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121391)||1999 TP118|| align=right|15,3|| align=right|2,749|| align=right|0,046|| align=right|4,59|| align=right|4,557||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121392)||1999 TU118|| align=right|16,3|| align=right|3,088|| align=right|0,244|| align=right|0,58|| align=right|5,427||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121393)||1999 TA120|| align=right|15,3|| align=right|2,730|| align=right|0,063|| align=right|3,95|| align=right|4,509||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121394)||1999 TM120|| align=right|15,7|| align=right|2,556|| align=right|0,178|| align=right|13,77|| align=right|4,085||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121395)||1999 TQ122|| align=right|15,9|| align=right|2,571|| align=right|0,291|| align=right|5,68|| align=right|4,122||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121396)||1999 TW123|| align=right|14,4|| align=right|3,180|| align=right|0,134|| align=right|15,72|| align=right|5,669||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121397)||1999 TR125|| align=right|14,7|| align=right|3,014|| align=right|0,061|| align=right|6,56|| align=right|5,232||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121398)||1999 TH129|| align=right|16,4|| align=right|2,646|| align=right|0,108|| align=right|1,70|| align=right|4,302||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121399)||1999 TO129|| align=right|16,0|| align=right|2,763|| align=right|0,070|| align=right|1,70|| align=right|4,592||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121400)||1999 TQ129|| align=right|16,3|| align=right|2,583|| align=right|0,198|| align=right|13,63|| align=right|4,150||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121401)||1999 TX129|| align=right|15,0|| align=right|2,791|| align=right|0,031|| align=right|5,23|| align=right|4,662||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121402)||1999 TK131|| align=right|15,0|| align=right|2,715|| align=right|0,113|| align=right|13,29|| align=right|4,473||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121403)||1999 TL131|| align=right|15,6|| align=right|2,738|| align=right|0,053|| align=right|5,94|| align=right|4,529||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121404)||1999 TW132|| align=right|15,9|| align=right|2,399|| align=right|0,187|| align=right|1,82|| align=right|3,716||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121405)||1999 TZ134|| align=right|14,3|| align=right|2,992|| align=right|0,074|| align=right|9,91|| align=right|5,175||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121406)||1999 TR135|| align=right|15,9|| align=right|2,890|| align=right|0,103|| align=right|1,17|| align=right|4,913||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121407)||1999 TB138|| align=right|16,0|| align=right|2,641|| align=right|0,105|| align=right|4,56|| align=right|4,291||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121408)||1999 TD139|| align=right|16,2|| align=right|2,689|| align=right|0,070|| align=right|2,58|| align=right|4,410||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121409)||1999 TB140|| align=right|15,7|| align=right|2,765|| align=right|0,231|| align=right|3,04|| align=right|4,596||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121410)||1999 TH141|| align=right|15,5|| align=right|2,877|| align=right|0,108|| align=right|6,49|| align=right|4,878||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121411)||1999 TR141|| align=right|15,0|| align=right|3,202|| align=right|0,081|| align=right|3,45|| align=right|5,729||MBA||6. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121412)||1999 TW141|| align=right|15,6|| align=right|2,779|| align=right|0,108|| align=right|3,98|| align=right|4,633||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121413)||1999 TW142|| align=right|16,2|| align=right|2,642|| align=right|0,213|| align=right|0,78|| align=right|4,294||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121414)||1999 TA144|| align=right|15,4|| align=right|2,984|| align=right|0,207|| align=right|3,89|| align=right|5,154||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121415)||1999 TR144|| align=right|15,3|| align=right|3,122|| align=right|0,192|| align=right|5,74|| align=right|5,514||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121416)||1999 TG146|| align=right|15,6|| align=right|2,852|| align=right|0,103|| align=right|1,68|| align=right|4,816||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121417)||1999 TL146|| align=right|15,2|| align=right|2,896|| align=right|0,063|| align=right|9,45|| align=right|4,927||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121418)||1999 TO147|| align=right|15,5|| align=right|3,050|| align=right|0,253|| align=right|5,76|| align=right|5,326||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121419)||1999 TW147|| align=right|14,9|| align=right|3,187|| align=right|0,163|| align=right|4,30|| align=right|5,689||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121420)||1999 TD148|| align=right|15,0|| align=right|3,072|| align=right|0,107|| align=right|9,17|| align=right|5,384||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121421)||1999 TR148|| align=right|14,9|| align=right|3,084|| align=right|0,151|| align=right|2,45|| align=right|5,416||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121422)||1999 TD149|| align=right|15,3|| align=right|3,085|| align=right|0,176|| align=right|1,61|| align=right|5,419||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121423)||1999 TR149|| align=right|16,2|| align=right|2,885|| align=right|0,252|| align=right|0,56|| align=right|4,900||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121424)||1999 TP151|| align=right|15,8|| align=right|3,116|| align=right|0,317|| align=right|6,25|| align=right|5,501||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121425)||1999 TV152|| align=right|15,2|| align=right|3,149|| align=right|0,245|| align=right|10,96|| align=right|5,588||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121426)||1999 TX153|| align=right|15,6|| align=right|2,643|| align=right|0,193|| align=right|3,91|| align=right|4,297||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121427)||1999 TJ158|| align=right|14,6|| align=right|3,144|| align=right|0,201|| align=right|20,55|| align=right|5,575||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121428)||1999 TY162|| align=right|15,7|| align=right|2,778|| align=right|0,074|| align=right|4,58|| align=right|4,629||MBA||9. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121429)||1999 TL164|| align=right|14,9|| align=right|2,638|| align=right|0,086|| align=right|12,10|| align=right|4,285||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121430)||1999 TZ165|| align=right|16,1|| align=right|2,691|| align=right|0,099|| align=right|4,34|| align=right|4,413||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121431)||1999 TX168|| align=right|16,2|| align=right|2,709|| align=right|0,030|| align=right|6,23|| align=right|4,458||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121432)||1999 TG171|| align=right|17,0|| align=right|2,175|| align=right|0,119|| align=right|2,19|| align=right|3,208||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121433)||1999 TL175|| align=right|15,3|| align=right|2,891|| align=right|0,122|| align=right|7,92|| align=right|4,915||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121434)||1999 TS178|| align=right|14,7|| align=right|3,112|| align=right|0,121|| align=right|5,39|| align=right|5,489||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121435)||1999 TD180|| align=right|14,7|| align=right|3,075|| align=right|0,121|| align=right|7,99|| align=right|5,390||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121436)||1999 TZ182|| align=right|14,4|| align=right|3,165|| align=right|0,156|| align=right|12,38|| align=right|5,631||MBA||11. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121437)||1999 TT183|| align=right|14,3|| align=right|3,085|| align=right|0,211|| align=right|15,46|| align=right|5,416||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121438)||1999 TA184|| align=right|14,7|| align=right|3,060|| align=right|0,273|| align=right|20,59|| align=right|5,352||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121439)||1999 TK184|| align=right|15,4|| align=right|3,085|| align=right|0,209|| align=right|14,76|| align=right|5,418||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121440)||1999 TY184|| align=right|14,9|| align=right|3,152|| align=right|0,250|| align=right|14,80|| align=right|5,596||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121441)||1999 TA185|| align=right|14,5|| align=right|3,068|| align=right|0,138|| align=right|12,48|| align=right|5,374||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121442)||1999 TE186|| align=right|16,1|| align=right|1,959|| align=right|0,088|| align=right|19,49|| align=right|2,742||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121443)||1999 TP186|| align=right|14,7|| align=right|3,071|| align=right|0,098|| align=right|9,58|| align=right|5,382||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121444)||1999 TN188|| align=right|14,7|| align=right|3,079|| align=right|0,246|| align=right|12,28|| align=right|5,403||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121445)||1999 TH189|| align=right|14,3|| align=right|3,079|| align=right|0,065|| align=right|9,35|| align=right|5,402||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121446)||1999 TR189|| align=right|14,7|| align=right|3,164|| align=right|0,105|| align=right|9,43|| align=right|5,627||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121447)||1999 TO191|| align=right|14,6|| align=right|3,022|| align=right|0,156|| align=right|12,57|| align=right|5,253||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121448)||1999 TR191|| align=right|14,5|| align=right|3,180|| align=right|0,238|| align=right|10,14|| align=right|5,670||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121449)||1999 TU193|| align=right|14,6|| align=right|3,111|| align=right|0,113|| align=right|10,37|| align=right|5,488||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121450)||1999 TO194|| align=right|14,8|| align=right|2,964|| align=right|0,115|| align=right|8,02|| align=right|5,102||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121451)||1999 TP197|| align=right|14,6|| align=right|3,064|| align=right|0,152|| align=right|5,23|| align=right|5,362||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121452)||1999 TW198|| align=right|15,3|| align=right|2,745|| align=right|0,061|| align=right|12,28|| align=right|4,546||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121453)||1999 TE199|| align=right|15,4|| align=right|3,036|| align=right|0,095|| align=right|9,63|| align=right|5,289||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121454)||1999 TA202|| align=right|15,4|| align=right|2,939|| align=right|0,157|| align=right|9,61|| align=right|5,037||MBA||13. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121455)||1999 TM205|| align=right|15,7|| align=right|2,697|| align=right|0,070|| align=right|2,21|| align=right|4,428||MBA||13. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121456)||1999 TQ206|| align=right|15,1|| align=right|2,965|| align=right|0,221|| align=right|12,54|| align=right|5,104||MBA||14. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121457)||1999 TU206|| align=right|16,3|| align=right|1,926|| align=right|0,095|| align=right|18,16|| align=right|2,672||MBA||14. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121458)||1999 TX206|| align=right|16,9|| align=right|1,976|| align=right|0,093|| align=right|18,06|| align=right|2,778||MBA||14. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121459)||1999 TQ207|| align=right|13,8|| align=right|3,074|| align=right|0,127|| align=right|18,17|| align=right|5,389||MBA||14. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121460)||1999 TW207|| align=right|14,1|| align=right|3,145|| align=right|0,196|| align=right|22,40|| align=right|5,576||MBA||14. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121461)||1999 TX208|| align=right|16,4|| align=right|1,954|| align=right|0,068|| align=right|19,14|| align=right|2,731||MBA||14. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121462)||1999 TB209|| align=right|14,4|| align=right|3,040|| align=right|0,151|| align=right|11,23|| align=right|5,299||MBA||14. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121463)||1999 TE209|| align=right|14,8|| align=right|2,746|| align=right|0,125|| align=right|12,15|| align=right|4,549||MBA||14. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121464)||1999 TO209|| align=right|14,6|| align=right|3,123|| align=right|0,197|| align=right|13,24|| align=right|5,519||MBA||14. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121465)||1999 TJ214|| align=right|15,0|| align=right|2,753|| align=right|0,024|| align=right|5,77|| align=right|4,568||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121466)||1999 TQ214|| align=right|14,7|| align=right|3,085|| align=right|0,187|| align=right|2,58|| align=right|5,417||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121467)||1999 TT217|| align=right|14,1|| align=right|3,136|| align=right|0,084|| align=right|12,02|| align=right|5,552||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121468)||1999 TD219|| align=right|15,3|| align=right|3,008|| align=right|0,239|| align=right|15,01|| align=right|5,217||MBA||1. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(121469)||1999 TW221|| align=right|15,4|| align=right|2,836|| align=right|0,063|| align=right|2,81|| align=right|4,776||MBA||1. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(121470)||1999 TJ223|| align=right|14,5|| align=right|3,165|| align=right|0,092|| align=right|9,85|| align=right|5,629||MBA||2. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(121471)||1999 TO225|| align=right|16,1|| align=right|2,701|| align=right|0,040|| align=right|1,51|| align=right|4,439||MBA||2. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121472)||1999 TS225|| align=right|16,1|| align=right|2,572|| align=right|0,139|| align=right|3,40|| align=right|4,124||MBA||2. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121473)||1999 TC226|| align=right|15,4|| align=right|2,900|| align=right|0,027|| align=right|6,60|| align=right|4,937||MBA||2. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121474)||1999 TE228|| align=right|15,4|| align=right|2,757|| align=right|0,010|| align=right|5,99|| align=right|4,576||MBA||1. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121475)||1999 TK228|| align=right|14,6|| align=right|3,125|| align=right|0,273|| align=right|16,83|| align=right|5,524||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121476)||1999 TE232|| align=right|15,3|| align=right|3,105|| align=right|0,167|| align=right|5,92|| align=right|5,471||MBA||5. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(121477)||1999 TX232|| align=right|16,0|| align=right|2,999|| align=right|0,156|| align=right|2,42|| align=right|5,194||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121478)||1999 TG233|| align=right|14,7|| align=right|2,649|| align=right|0,256|| align=right|12,76|| align=right|4,312||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121479)||1999 TM236|| align=right|14,7|| align=right|3,088|| align=right|0,167|| align=right|6,05|| align=right|5,424||MBA||3. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(121480)||1999 TH240|| align=right|15,3|| align=right|2,811|| align=right|0,116|| align=right|4,66|| align=right|4,712||MBA||4. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(121481)||1999 TY240|| align=right|15,3|| align=right|2,764|| align=right|0,051|| align=right|7,00|| align=right|4,594||MBA||4. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(121482)||1999 TC241|| align=right|14,4|| align=right|3,105|| align=right|0,139|| align=right|18,46|| align=right|5,469||MBA||4. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(121483)||1999 TO242|| align=right|14,8|| align=right|3,183|| align=right|0,223|| align=right|11,84|| align=right|5,679||MBA||4. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(121484)||1999 TP243|| align=right|15,4|| align=right|3,110|| align=right|0,032|| align=right|3,14|| align=right|5,482||MBA||6. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121485)||1999 TF244|| align=right|15,0|| align=right|3,081|| align=right|0,167|| align=right|5,23|| align=right|5,406||MBA||7. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(121486)||1999 TX245|| align=right|16,7|| align=right|1,933|| align=right|0,064|| align=right|22,01|| align=right|2,686||MBA||7. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(121487)||1999 TY253|| align=right|15,3|| align=right|2,946|| align=right|0,105|| align=right|10,31|| align=right|5,055||MBA||11. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(121488)||1999 TH254|| align=right|14,3|| align=right|2,797|| align=right|0,160|| align=right|20,67|| align=right|4,676||MBA||8. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(121489)||1999 TP255|| align=right|15,4|| align=right|3,078|| align=right|0,039|| align=right|3,36|| align=right|5,399||MBA||9. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121490)||1999 TQ255|| align=right|15,8|| align=right|2,782|| align=right|0,084|| align=right|3,52|| align=right|4,640||MBA||9. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121491)||1999 TV256|| align=right|15,1|| align=right|3,099|| align=right|0,098|| align=right|1,66|| align=right|5,454||MBA||9. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121492)||1999 TN262|| align=right|15,2|| align=right|2,991|| align=right|0,251|| align=right|5,36|| align=right|5,172||MBA||15. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(121493)||1999 TO263|| align=right|16,0|| align=right|2,884|| align=right|0,054|| align=right|0,61|| align=right|4,898||MBA||15. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(121494)||1999 TE267|| align=right|14,6|| align=right|3,046|| align=right|0,157|| align=right|11,81|| align=right|5,315||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121495)||1999 TQ267|| align=right|14,4|| align=right|2,844|| align=right|0,164|| align=right|13,68|| align=right|4,795||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121496)||1999 TB269|| align=right|14,3|| align=right|2,995|| align=right|0,112|| align=right|10,85|| align=right|5,182||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121497)||1999 TN270|| align=right|14,6|| align=right|3,112|| align=right|0,179|| align=right|8,30|| align=right|5,489||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121498)||1999 TB272|| align=right|14,5|| align=right|2,940|| align=right|0,074|| align=right|12,98|| align=right|5,041||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121499)||1999 TD272|| align=right|14,4|| align=right|2,972|| align=right|0,068|| align=right|10,12|| align=right|5,123||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(121500)||1999 TF273|| align=right|14,3|| align=right|3,098|| align=right|0,289|| align=right|21,10|| align=right|5,451||MBA||5. října 1999||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek